Киршин — русская фамилия. Известные носители:

 Киршин, Василий Алексеевич (1864—?) — крестьянин, член IV Государственной думы от Новгородской губернии.
 Киршин, Михаил Васильевич (1924—1944) — участник Великой Отечественной войны, кавалер Ордена Славы трёх степеней.